Піску́н — українське прізвище. Відомі носії:

 Піскун Віктор Федорович — радянський і український скульптор.
 Піскун Віталій Вікторович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Піскун Владислав Едуардович — український футболіст, захисник.
 Піскун Едуард Олександрович — радянський і український футболіст, півзахисник і нападник.
 Піскун Іван Іванович — учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Піскун Іван Романович (1910—1990) — український театрознавець, театральний критик.
 Піскун Олександр Валерійович — полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Піскун Олена Михайлівна — спортсменка, дворазова чемпіонка світу зі спортивної гімнастики.
 Піскун Святослав Михайлович — тричі Генеральний прокурор України, народний депутат України 5-6 скликань.
 
Українські прізвища